Чемпіонат Європи з фехтування 2008 року відбувся у Києві, Україна, з 5 по 10 липня 2009 року. Ареною змагань став київський Палац спорту. Змагання стали останнім значним турніром перед Олімпійськими іграми у Пекіні.

Розклад

Розподіл медалей

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Огляд результатів

Чоловіки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Жінки

Шпага, особиста першість

Шпага, командна першість

Рапіра, особиста першість

Рапіра, командна першість

Шабля, особиста першість

Шабля, командна першість

Дискваліфікація Бальдіні 
Після чемпіонату Європи відбувся один допінг-скандал. Італійський рапірист, перший номер світового рейтингу, Андреа Бальдіні не зміг успішно пройти перевірку на допінг: результат допінг-проби показав присутність забороненого препарату — фуросеміду. Після відкриття допінг-проби «В», яка також стала позитивною, стало зрозуміло, що італієць не зможе взяти участь у Олімпійських іграх, він також був виключений з протоколу особистих змагань чемпіонату Європи і разом з товаришами по команді позбавлений золотих нагород європейської першості. Чемпіонами стали рапіристи Польщі. Пізніше, у квітні 2009 року, на засіданні антидопінгової комісії FIE, що проходило у Белфасті, було вирішено дискваліфікувати Бальдіні на 6 місяців, починаючи з 3 вересня 2008 року, це означало, що на момент засідання час дискваліфікації вже сплинув. Сам Бальдіні не визнав факту вживання забороненого препарату.

Посилання 
 Результати на сайті www.eurofencing.info
 Результати на сайті www.eurofencing.org
 Остаточна класифікація ЧЄ на сайті www.nahouw.net
 Результати на сайті www.sports123.com 
http://www.fencing.se/begood/file_db.php?id=3227

Примітки 

Чемпіонат Європи з фехтування
Спортивні події 2008
Міжнародні спортивні змагання в Україні
Липень 2008
2008 в українському спорті